Лепотр () — французская фамилия. Носители:

 Лепотр, Антуан (1621—1679) — французский архитектор.
 Лепотр, Жан (1618—1682) — французский архитектор и художник.
 Лепотр, Пьер (1652—1716) — французский рисовальщик и гравёр.
 Лепотр, Пьер (1659—1744) — французский скульптор.